Christian Horneman ist der Name folgender Personen:

*Christian Horneman (Maler) (1765–1844), dänischer Maler
Christian Horneman (Komponist) (1840–1906), dänischer Komponist